Сънниколау Маре (; , Надсентмиклош; , Грос Занкт Николаус; на банатски български: Smikluš; ; всички означават „Свети Николай Велики“) е градче в окръг Тимиш, Румъния, най-западният град на територията на страната. Намира се в региона Банат, близо до границите с Сърбия и Унгария. Има население малко по-малко от 13 000 души. Било е окръг (яраш) в комитат Торонтал по време на унгарското управление, с изключение на османското управление в периода 1551 – 1716. В периода 1807 – 1820 е и център на комитата поради големия пожар в дотогавашния център Надбецкерк. През 1918 г. е окупиран от сръбски войски, а през 1919 г. става част от Румъния.

Тук е локализирана важната българска крепост Ченад (Морисена) на река Муреш от времето на Първата българска държава. Едноименното днешно село отстои на 2,4 км северно от града, на брега на реката.

Сънниколау Маре е най-известен с българското златно Съкровище от Надсентмиклош, от 23 предмета, открити край града (тогавашния Надсентмиклош в Кралство Унгария) през 1799 г. Днес те са изложени в Музея на историята на изкуствата във Виена и Националния исторически музей във София. Също така Сънниколау Маре е и родното място на известния унгарски композитор Бела Барток. Намира се на 64 км от Тимишоара.

Население

Побратимени градове 
  Мако, Унгария.
  Батоня, Унгария.
  Казинбарцика, Унгария.

Вижте също 
 Златно съкровище от Над Сент Миклош

Източници 

Градове в Румъния
Окръг Тимиш
Банатски българи